«Не заглядывай под кровать» () — американский детский фильм ужасов 1999 года. Оригинальный фильм канала Дисней. Один из крайне немногочисленных фильмов ужасов студии Дисней.

Сюжет 
Френсис — обыкновенная девочка, послушная дочь и прилежная ученица. Больше всего она мечтает поскорее повзрослеть и ради этого даже перескочила в учёбе через целый класс. Также она, как и все взрослые, знает, что любой вещи обязательно есть логическое объяснение. Поэтому, когда в городе начинают происходить странности, Френсис считает их чьей-то глупой шуткой и пребывает в уверенности, что хулигана скоро поймают. Но происходящее перестаёт казаться ей глупым, когда этот некто подставляет её перед лучшей подругой. Также она несколько раз замечает незнакомого ей парня, который следит за ней и после исчезает неизвестно куда.

После ссоры с подругой Френсис идёт в школу, где её снова ждут неприятности: все ученические шкафчики, исключая её собственный, оказались разрисованы. Естественно, после такого никто не верит, что это сделала не она. В столовой Френсис внезапно встречает своего «преследователя», и тот показывает ей, что хочет поговорить. Френсис думает, что он поможет ей во всём разобраться, но вместо этого парень начинает рассказывать какую-то чушь: якобы все гадости в городе сделал Бугимен, и подставил её тоже он, а сам парень — воображаемый друг по имени Ларри Гудини. Рассерженную Френсис в этот момент вызывают к директору, а Ларри исчезает. В кабинете Френсис продолжает отрицать свою вину и, когда Ларри вновь появляется, обвиняет его, но тут оказывается, что никто, кроме неё, не способен его видеть. Ларри в очередной раз пропадает, оставив растерянную девочку среди недоумевающих учителей.

И в школе, и дома взрослые начинают сомневаться в адекватности Френсис. Тем временем она встречается с Ларри, узнаёт, что воображаемых друзей видят только маленькие дети, и от безысходности соглашается помогать. Вместе они идут в библиотеку и берут «Книгу Буги», после чего отправляются к Френсис. В её доме Ларри сталкивается с её младшим братом Дарвином и радостно заговаривает с ним, но мальчик почему-то его не замечает. Пристыженная Френсис, догадавшись, что именно его воображаемым другом является Ларри, признаётся кое в чём: недавно Дарвин перенёс серьёзную операцию и перед началом сильно боялся; тогда Френсис убедила его перестать верить в воображаемое и начать верить в реальное, например, во врачей. Она сама очень сильно за него боялась и как раз в тот момент, чтобы избавиться от страха, решила повзрослеть, ведь взрослые не боятся ничего. В гневе Ларри говорит, что все дети должны вырасти в нужное время, а Дарвин сделал это слишком рано.

После ночного нападения Бугимена Ларри и Френсис начинают действовать: по инструкциям из «Книги Буги» они мастерят Времясвёртыватель для победы над Бугименом и готовят Бугикрем, чтобы его приманить. К несчастью, в крем наступает Дарвин, и Бугимен, пришедший на запах с его подошвы, утаскивает его под кровать. Ларри и Френсис хватают Времясвёртыватель и бегут к нему на помощь. Но в это время Ларри превращается во второго Бугимена, ведь подобное ждёт любого воображаемого друга, в которого ребёнок перестаёт верить невовремя. Френсис искупляет свою вину и заставляет Дарвина вновь поверить в Ларри, и к парню возвращается его обычный вид. Времясвёртыватель не срабатывает, однако внезапно Френсис узнаёт в изначальном Бугимене свою воображаемую подругу Зои, и она тоже становится собой. Все возвращаются в спальню Френсис, и счастливая девочка выслушивает извинения от убедившихся в её невиновности родителей, которые затем уходят вместе с Дарвином. Френсис же прощается с Ларри и Зои — теперь уже навсегда, ведь сейчас она действительно выросла для того, чтобы иметь воображаемых друзей. Опечаленную Френсис Ларри утешает словами о не менее интересной взрослой жизни, и Зои зовёт его в путь — в соседний город, где начались странности, похожие на происходившие здесь.

Позже Дарвин приходит в комнату к Френсис и просится поспать вместе с ней. Она разрешает ему, и они засыпают под взглядами улыбающихся Зои и Ларри.

В ролях

Ссылки 
 Обзор фильма на сайте marccortez.com

Фильмы США 1999 года
Детские фильмы США
Оригинальное кино канала Disney
Фильмы ужасов о домах со сверхъестественной силой
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1999 года
Телефильмы 1999 года
Телефильмы по алфавиту
Телефильмы США
Фильмы Кеннета Джонсона